Пошива́йло — українське прізвище.

 Пошивайло Гаврило Ничипорович — (7 квітня 1909 р. — 24 січня 1991 р.) — один із творців української народної кераміки ІІ половини XX століття, представник опішнянської школи художньої кераміки.
 Пошивайло Ігор Володимирович (* 1967) — український етнолог, керамолог, музеолог, кандидат історичних наук, заслужений діяч мистецтв України, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності.
 Пошивайло Микола Гаврилович (27 травня 1930 — 25 жовтня 2017) — опішнянський гончар і кераміст; спеціалізувався на виготовленні фляндрованих мисок.
 Пошивайло Олесь Миколайович — (6 листопада 1958 р., смт. Опішня, Полтавської області) — директор Інституту керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
 Пошивайло Юрій Миколайович (14 березня 1968) — гончар, скульптор, фотохудожник.
 Пошивайло Явдоха Данилівна (6 березня 1910 р. — 27 квітня 1994 р.) — гончарна малювальниця, представниця опішнянської школи художньої мальовки.
 Білик-Пошивайло Анастасія Савівна — українська майстриня малярства по кераміці, заслужений майстер народної творчості України.
Українські прізвища